HCG (), Компактные Группы Хиксона — каталог тесных групп галактик, опубликованный Полом Хиксоном в 1982 году

В каталог включено 100 скоплений. Наиболее известная группа в списке Хиксона — HCG 92, Квинтет Стефана.

Список скоплений

Примечания

Ссылки 
 Компактные группы галактик
 Описания и фотографии некоторых объектов HCG на astronet-е
 Страница Поля Хиксона
 Расположение объектов HCG
 Official Best HCG Drops Reviews

Астрономические каталоги